Лопате, насељено место у граду Подгорици, Црна Гора
 Лопате, насељено место у општини Куманово, Северна Македонија

Види још 
 Лопата